Франц Петро́вич Ши́ллер (29 октября 1898 — 22 июня 1955) — советский , специалист по немецкой литературе. Доктор филологических наук.

Биография 
Франц Шиллер родился в семье крестьянина-бедняка в селе Тонкошуровка (ныне в Советском районе Саратовской области) 29 октября 1898 года. В 1917 году окончил 4-й класс духовной семинарии и сдал экзамен на звание учителя начальной школы. Учителем он проработал до 1921 года, после чего поступил во 2-й Московский государственный университет на литературно-филологическое отделение. После окончания университета стажировался в Германии, в 1929 году стал доцентом и возглавил кафедру всеобщей литературы 2-го МГУ. Также Шиллер заведовал Отделом западноевропейской литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького. В 1936 году стал доктором филологических наук. В 1938 году Шиллер был репрессирован. После освобождения в 1946 году работал школьным учителем немецкого языка в Омской области.

Реабилитирован в 1990 году.

Жена — Инна Васильевна Нагорнова; дочь Флора (род. 1936).

Научное наследие 
Франц Шиллер является автором многочисленных книг по немецкой литературе.

 «Генрих Гейне» (1930),
 «Георг Верт». — М.-Л., 1932
 «Вольфганг Гёте» — М.-Л., ГИХЛ, 1932.
 «Литературоведение в Германии», 1934
 «Энгельс как литературный критик» (1934),
 «Творческий путь Фридриха Шиллера в связи с его эстетикой» М.,1934.
 «Очерки по истории чартистской поэзии» М.-Л, 1934,
 «Очерки по истории немецкой революционной поэзии 19 в.» (1933),
 «Поэзия германской революции 1848 г.» М., 1934
 «История западноевропейской литературы нового времени» (в 3 томах, 1935—1937),
 «Поэзия германской революции 1848 г.» (1936),
 «Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество.» (1955).

Примечания

Литература 
 Франц Шиллер. Письма из мертвого дома / сост., пер. с нем., примеч., послесл. В. Ф. Дизендорфа Обществ. акад. наук рос. немцев. — М., 2002. — 1009 с. : ил.

Ссылки 
 Статья на сайте МПГУ
 Биографическая справка
 Биографический очерк на сайте «Die Geschichte der Wolgadeutschen»
 Некоторые произведения в библиотеке Мошкова

Родившиеся в Советском районе (Саратовская область)
Выпускники 2-го МГУ
Преподаватели 2-го МГУ
Сотрудники ИМЛИ
Авторы Литературной энциклопедии
Преподаватели Института красной профессуры
Филологи, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Сотрудники ИМЛ